Giresta är kyrkbyn i Giresta socken i Enköpings kommun i Uppland, belägen strax sydost om Örsundsbro.

Giresta kyrka ligger i byn.

Orter i Enköpings kommun